Morges (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud.
Morges (district), het district waarin deze gemeente ligt.